Naselje u Hrvatskoj:
 Topolovac (Sisak), mjesto u Sisačko-moslavačkoj županiji
 Zrinski Topolovac, mjesto i općina u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Naselje u Mađarskoj:
 Topolovac (Bajski kotar) (mađ. Dunafalva), mjesto u Bajskom kotaru, Mađarska

Vidi i:

 Topolovec, mjesto kod Vrbovca
 Topolovec Pisarovinski, mjesto kod Pisarovine